Zanda steht für:
 Zanda (Kreis), Kreis in der Volksrepublik China
 Zanda, früherer Name der Gemeinde Dolní Žandov, Tschechien
 weiblicher lettischer Vorname mit Namenstag 1. Oktober. Namensträgerinnen:
 Zanda Bikše (* 1970), lettische Curlerin
 Zanda Martens (* 1984), deutsche Politikerin
 Zanda, Gattung der Rabenkakadus
 (5047) Zanda, Asteroid im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter

Siehe auch:
 Zandabecken, Sedimentbecken am Himalaya im Kreis Zanda, China